Quambalaria är ett släkte av svampar. Quambalaria ingår i familjen Quambalariaceae, ordningen Microstromatales, klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Quambalaria